AVL Airlines (ros. АВЛ — Архангельские воздушные линии) – była rosyjska linia lotnicza z siedzibą w Archangielsku, prowadziła operacje od 1991 roku, aż do 2004, kiedy to została przejęta przez Aerofłot i po rebradingu rozpoczęła działalność jako Aerofłot-Nord (Obecnie funkcjonuje pod nazwą Nordavia).

Historia 
Linia została założona w 1963 roku jako Archangielska Eskadra Lotnicza, która wchodziła w skład sił powietrznych dawnego ZSRR. Po reformach na przełomie 1990 i 1991 roku jednostka ta stała się cywilną linią lotniczą obsługującą loty krajowe. W tym celu zmieniła nazwę na AVL Airlines. w 2004 roku linia została wykupiona przez Aerofłot i po przejściu całkowitego rebrandingu rozpoczęła działalność jako spółka zależna od sztandarowego przewoźnika Rosji o nazwie Aerofłot-Nord. Od 2009 roku linia ta funkcjonuje pod nazwą NORDAVIA- Regional Airlines.

Flota 
Flota linii AVL na rok 2004:

Wypadki i Katastrofy

1991-2004 
W historii linii AVL nie zdarzył się żaden wypadek lub katastrofa.

Od 2004 
14 września 2008 doszło do katastrofy Boeinga 737 linii Aerofłot-Nord w wyniku czego zginęli wszyscy na pokładzie – 88 osób.

Zobacz też 
 Donavia
 Aerofłot
 Aerofłot-Nord

Nieistniejące linie lotnicze w Rosji